Nykøbing significa ciudad nueva. Puede referirse a:

 Nykøbing Falster, en la isla de Falster, Dinamarca.
 Nykøbing Mors, en la isla de Mors, Dinamarca.
 Nykøbing Sjælland, en la isla de Selandia, Dinamarca.
 Nyköping, en Suecia.
 Nyköping Municipality, en Suecia.
 Antiguo municipio de Nykøbing-Rørvig, Dinamarca, que cesó su existencia en 2007.
 Antiguo municipio de Nykøbing Falster, Dinamarca, que cesó su existencia en 2007.